Lockheed-Boeing F-22 Raptor
 ARV Almirante Brión (F-22)